Термин Березина, односно Бјарезина (; ) може да се односи на следеће појмове:

 Березина — река у Белорусији, десна притока реке Дњепар у доњем делу његовог тока;
 Березина — река у Смоленској области Русије, и десна притока Дњепра у његовом горњем делу тока;
 Мала Березина — притока Смоленске Березине;
 Западна Березина — притока реке Њемен;
 Березина — река у Смоленској области и лева притока реке Сож;
 Березина — река у Саратовској области, притока Назаровке;